Pianisten kan avse:

 Pianisten (bok) – en självbiografisk bok från 1946 av Władysław Szpilman
 Pianisten (film, 1998) – en katalanskspråkig film i regi av Giuseppe Tornatore, efter romanen Nittonhundra av Alessandro Baricco
 Pianisten (film, 2001) – en tysk-fransk film i regi av Michael Haneke, efter romanen Pianolärarinnan av Elfriede Jelinek
 The Pianist – en fransk-tysk-brittisk-polsk film från 2002 i regi av Roman Polański, baserad på Władysław Szpilmans bok

Se även 
 Pianist